Мэдисон Петтис — американская актриса. Начала сниматься в кино ещё будучи ребёнком.

Биография 
Мэдисон Петтис родилась 22 июля 1998 года в Арлингтоне, штат Техас, США. Наиболее известна благодаря ролям Пейтон Келли в фильме «План игры», Софи Мартинес в ситкоме «Кори в доме» и Элли Брукс в ситкоме «Жизнь с парнями».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Дети-модели США